Governo Fortis può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Alessandro Fortis:
Governo Fortis I, in carica dal 28 marzo al 24 dicembre 1905;
Governo Fortis II, in carica dal 24 dicembre 1905 all'8 febbraio 1906.